The Scarlet Letter kan syfta på:

 The Scarlet Letter – en roman av den amerikanske författaren Nathaniel Hawthorne, publicerad 1850, se Den eldröda bokstaven

Filmer
The Scarlet Letter (film, 1908) – regi Sidney Olcott
The Scarlet Letter (film, 1911) – regi Joseph W. Smiley och George Loane Tucker
The Scarlet Letter (film, 1913) – regi David Miles
The Scarlet Letter (film, 1917) – regi Carl Harbaugh
The Scarlet Letter (film, 1922) – 1922 Challis Sanderson
Den röda bokstaven – 1926 regi Victor Sjöström
The Scarlet Letter (film, 1934) – regi Robert G. Vignola)
Der scharlachrote Buchstabe – 1973 regi Wim Wenders
Passionens pris – 1995 regi Roland Joffé